Семён Па́влович Ивано́в:

 Иванов, Семён Павлович (1906—1972) — изобретатель советской системы стереоскопического безочкового кинематографа.
 Иванов, Семён Павлович (1907—1993) — генерал армии, Герой Советского Союза.